Муниципальное образование «Кезский район» включает в себя 136 населённых пунктов: 15 сельских поселений в составе 1 посёлка, 9 сёл, 119 деревень и 7 починков.

Административный центр района — посёлок Кез.

Перечень населённых пунктов 
Ниже приводится список населённых пунктов района по муниципальным образованиям, к которым они относятся. Жирным шрифтом выделены административные центры поселений.

Муниципальное образование «Большеолыпское» 
 деревня Большой Олып
 деревня Лып-Булатово
 деревня Ковалево
 деревня Новый Пажман
 деревня Старый Пажман
 деревня Дырпа
 деревня Верхняя Дырпа
 деревня Ярунь
 село Александрово
 деревня Малый Олып

Муниципальное образование «Гыинское» 
 деревня Старая Гыя
 деревня Новая Гыя
 деревня Брагино
 деревня Лудъяг
 деревня Медьма
 деревня Асан

Муниципальное образование «Кабалудское» 
 село Кабалуд

Муниципальное образование «Кезское» 
 посёлок Кез
 деревня Дома 1242 км

Муниципальное образование «Ключевское» 
 Административный центр муниципального образования — посёлок Кез
 деревня Ключевское
 деревня Матысьлуд
 деревня Квасер
 починок Пажман
 деревня Камыжево
 деревня Верх-Уди
 деревня Пужмезь
 деревня Малый Пужмезь
 деревня Верх-Сыга

Муниципальное образование «Кузьминское» 
 село Кузьма
 деревня Уди
 деревня Фокай
 деревня Желтопи
 деревня Кузьма
 деревня Гладко
 починок Ильявыр
 деревня Таненки
 деревня Никитино

Муниципальное образование «Кулигинское» 
 село Кулига
 деревня Желонка
 деревня Жерноково
 деревня Бузмаки
 деревня Гыявыр
 деревня Доронята
 деревня Левино
 деревня Орешата
 деревня Юклята
 починок Зинковский

Муниципальное образование «Мысовское» 
 деревня Мысы
 деревня Левиногарь
 деревня Калеман
 деревня Митенки
 починок Андреевский
 деревня Майоры
 деревня Косогор
 деревня Самки
 деревня Осеньчуги
 деревня Крутой Лог
 починок Левятский
 деревня Абраменки

Муниципальное образование «Новоунтемское» 
 деревня Новый Унтем
 деревня Старый Унтем
 деревня Ю-Тольен
 село Ключи

Муниципальное образование «Поломское» 
 село Полом
 деревня Малый Полом
 деревня Верхний Пинькай
 деревня Нижний Пинькай
 деревня Медьма
 село Поломское

Муниципальное образование «Сосновоборское» 
 Административный центр муниципального образования — посёлок Кез
 деревня Сосновый Бор
 деревня Липовка
 деревня Малое Медло
 деревня Жернопи
 деревня Ванялуд
 деревня Надежда
 деревня Адямигурт
 деревня Стеньгурт
 деревня Кездур
 деревня Сыга I
 деревня Сыга II
 деревня Сыга III
 деревня Пикша
 деревня Чекшур

Муниципальное образование «Степанёнское» 
 деревня Степанёнки
 деревня Абросята
 деревня Юклята
 деревня Ефимята
 деревня Ильмово
 деревня Тимены
 деревня Киренки
 деревня Гавшино
 деревня Архипово
 починок Симаченки
 деревня Саватята
 деревня Кагушенки
 деревня Пронята
 деревня Балуй
 деревня Петроконово
 деревня Анюшино
 деревня Сидоры
 деревня Фарафоново
 деревня Егоры
 деревня Сурдовай

Муниципальное образование «Сюрзинское» 
 деревня Сюрзи
 деревня Изошур
 деревня Верхний Тортым
 деревня Русский Зязьгор
 деревня Удмурт-Зязьгор
 деревня Тольен
 деревня Каракулино
 деревня Тортым
 деревня Спиреныши

Муниципальное образование «Чепецкое» 
 село Чепца
 деревня Бани
 починок Коркаяг
 деревня Озон
 деревня Гулейшур
 деревня Юрук
 деревня Тамаченки
 деревня Вортча
 деревня Гуркошур
 деревня Лызмувыр
 деревня Тылошур

Муниципальное образование «Юскинское» 
 село Юски
 деревня Чурино
 деревня Костым
 деревня Гонка
 деревня Ю-Чабья
 деревня Подшур
 деревня Кваляшур
 деревня Березники
 деревня Филинцы
 деревня Акчашур
 деревня Ефремово
 деревня Шуралуд
 деревня Зючлуд

Литература 
 
 
 
 
 

Кезский